Собутка:

 Собутка — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Вроцлавский повят.
 Собутка — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Вроцлавский повят, Нижнесилезское воеводство.